Це список відомих багатокористувацьких онлайн-ігор (MMOG), відсортованих за категоріями. Для багатокористувацьких RPG, див. Список MMOPRG.

Action 

 Cartoon Network Universe: FusionFall
 DC Universe Online
 Freaky Creatures
 Infantry Online
 Monkey Quest
 Pirates of the Caribbean Online
 Starport: Galactic Empires
 SubSpace
 Toontown Online

Браузерні ігри 

 Blackout Rugby
 Blood Wars
 Business Tycoon Online
 Castle of Heroes
 Club Penguin
 Command & Conquer: Tiberium Alliances
 Dark Orbit
 Empire & State
 Lord of Ultima
 Gods of Time
 Hattrick Ikariam Illyriad Little Space Heroes Miniconomy Nadirim NEO Shifters Ogame Omerta Pardus Pirate Galaxy Planetarion Runes of Magic Sentou Gakuen SoccerProject Terra Militaris Travian Tribal Wars Twin Skies Urban dead Vinnex Браузерні 3D ігри 

 Battlestar Galactica Online 
 Family Guy Online 
 Free Realms 
 RuneScape 
 Танки Онлайн 

 Ігри на тему будівництва 

 Активні Світи 
 
 Roblox 
 ScrumbleShip 

 Дослідження 

 Uru Live 

 Симулятори польоту 

 Aces High Eve online Fighter Ace Jet Fighters Rise: The Vieneo Province WarBirds FPS 

 Fallen Earth 
 Firefall Global Agenda Huxley Neocron PlanetSide and PlanetSide 2 World War II Online Музичні ігри 

 Audition Online 
 Dance! Online 

 Puzzle ігри 

 Yohoho! Puzzle Pirates 

 Рольові ігри 

 Стратегії в реальному часі 

Див. також: MMORTS

 Age of Empires Online Beyond Protocol Company of Heroes Online DarkSpace Dawn of Fantasy End of Nations Happy Farm Mankind Monopoly City Streets Saga Shattered Galaxy Society Stronghold Kingdoms War of Legends Соціальні ігри 

 Активні Світи 
 Club Penguin 
 EGO Fantage Free Realms Furcadia Gaia Online Habbo Nicktropolis Onverse Red Light Center Roblox Second Life There Toontown Online Virtual World of Kaneva vSide Wizard 101 Покрокові стратегії 

 Dofus 
 Wakfu''

Див. також 
 Багатокористувацька гра
 Багатокористувацька онлайнова рольова гра
 

Багатоосібні ігри